Голяк (Ястребарсько), Голяк (хорв. Goljak) — населений пункт у Хорватії, в Загребській жупанії у складі міста Ястребарсько.
 Голяк-Кланецький (хорв. Goljak Klanječki) — населений пункт у Хорватії.
 Бичок-голяк, Бичок-голяк, або каспіосома (Caspiosoma caspium) — вид понто-каспійських риб родини Бичкових (Gobiidae).

 Голяк Андрій Романович ( 1973) — український музикант, пісняр, письменник.
 Голяк Едуард Адольфович ( 1935) — український художник декоративного скла.
 Голяк Олександр Йосипович — старший сержант Збройних сил України.